Агва Тапада има више значења:
 Агва Тапада (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Тапада (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Тапада (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику